Андрей Андреевич Клейнмихель ( — ) — генерал-лейтенант из рода Клейнмихелей. Директор Второго кадетского корпуса, шеф Дворянского полка. Отец графа П. А. Клейнмихеля.

Биография 

Родился в 1757 году в семье рижского пастора. 3 ноября 1775 года поступил на службу в Киевский мушкетёрский полк капралом и в следующем году был произведён в подпрапорщики, а в 1779 году в прапорщики. За это время находился в походах в 1778—1779 гг. в Польше, а в 1783 году — в Крыму.

Затем он был командирован в Гатчинские войска, а 18 декабря 1784 года переведён в артиллерийский и инженерный шляхетный кадетский корпус с переименованием артиллерии подпоручиком.

6 марта 1789 года Клейнмихель был назначен адъютантом в штаб генерал-поручика Меллисино, но уже в следующем 1790 году вернулся в корпус и с этого времени уже не оставлял его, будучи 1 октября 1799 года назначен его директором, причём 21 декабря 1797 года был произведён в полковники и 28 января 1799 года — в генерал-майоры.

Пройдя суровую служебную школу в строю, Клейнмихель больше всего обращал внимание на внешний порядок и поддержание дисциплины в корпусе, а также на фронтовое обучение кадет. В том же 1800 году директором корпуса, переименованного 10 марта во 2-й кадетский, был назначен граф В. А. Зубов, причём Клейнмихель остался под его начальством в той же должности. Такое странное явление можно объяснить лишь тем, что назначение заслуженного безногого боевого генерала графа В. А. Зубова являлось лишь актом особого внимания императора Александра I к корпусу. И действительно, Клейнмихель фактически продолжал управлять корпусом, а по кончине Зубова в 1804 году остался единоличным его начальником.

Наружность Клейнмихеля была очень примечательна и на многих наводила даже страх. Высокого роста, толстый, он имел серьёзное лицо, с крупными чертами и отвисшим подбородком. «Фронтовик» по преимуществу, он памятен также как составитель первой печатной «рекрутской школы», которую кадеты должны были учить наизусть.

В 1807 году под непосредственным руководством Клейнмихеля при 2-м кадетском корпусе образовалось новое военно-учебное заведение — Волонтёрский корпус, принявший затем наименование Дворянского полка. Время управления Клейнмихелем Дворянским полком, по словам М. И. Семевского, является: «самым суровым, самым мрачным периодом жизни полка».

10 марта 1800 года был произведён в генерал-лейтенанты.

В сентябре 1812 года Клейнмихель был командирован, по Высочайшему повелению, в Ярославскую губернию, где он сформировал шесть ополченческих пехотных полков, которые во время пребывания армии в Тарутинском лагере поступили на её укомплектование. Затем Клейнмихель командовал резервными батальонами, с которыми впоследствии обложил крепость Модлин, и возвратился в Санкт-Петербург лишь в сентябре 1814 года.

13 декабря того же года был назначен директором Инспекторского департамента Главного штаба с оставлением в прежних должностях.

В июне 1815 года, при возобновлении военных действий против Наполеона, Клейнмихель был командирован в Варшаву и 25 июня назначен начальником главного штаба 2-й резервной армии с оставлением в должности директора корпуса, но вернуться в него Клейнмихелю было не суждено: 5 сентября Андрей Андреевич Клейнмихель умер в местечке Книшин под Белостоком (исключён из генеральских списков 6 ноября 1815 года).

Среди прочих наград имел ордена св. Анны 1-й степени, св. Владимира 2-й степени, св. Александра Невского, св. Иоанна Иерусалимского и св. Георгия 4-й степени (пожалован 26 ноября 1804 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 1555 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Был женат на Софье Францевне Ришар. Их сын, П. А. Клейнмихель, был генералом от инфантерии и главноуправляющим путями сообщения при Николае I. Дочь Анастасия была замужем за сенатором П. П. Свиньиным.

Примечания

Источники 
 Бобринский А. Дворянские роды, внесённые в общий гербовник Всероссийской империи. Часть II (от начала XVII до 1885 года). СПб., 1890.
 Гольмдорф М. Материалы для истории бывшего Дворянского полка. СПб., 1882.
 Жерве Н. П., Строев В. Н. Исторический очерк 2-го кадетского корпуса. СПб., 1912.
 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869.

 

Андрей Андреевич
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Директора Второго кадетского корпуса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Члены Военного совета Российской империи